Amakihi est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à quatre espèces de passereaux et qui appartiennent à deux genres,  Viridonia et Chlorodrepanis, de la famille des Fringillidae.

Liste des oiseaux appelés « amakihi » en français 

 Amakihi d'Oahu – Chlorodrepanis flava
 Amakihi de Kauai – Chlorodrepanis stejnegeri
 Amakihi familier – Chlorodrepanis virens
 Grand Amakihi – Viridonia sagittirostris

Le Petit Amakihi (Magumma parvus) est désormais appelé Anianiau de Kauai.

Nom d'oiseau ambigu